Актовые книги Великого княжества Литовского ― специальные книги в судах Великого княжества Литовского. Введены Статутом Великого княжества Литовского 1529.

Содержание актовых книг 
До середины XVI в. акты записывались в одну книгу по мере их поступления. Позже в судах были введены по три актовых книги:

 поточные ― для записей жалоб истцов и возражений ответчиков, донесений судебных возных, протестов и жалоб на служебных лиц;
 декретовые ― для записи судебных постановлений, процессуальных действий суда и сторон;
 записовые ― для записи актов, удостоверяемых государственными органами (завещание, дарение, договоры аренды и купли-продажи, сделки и др.), и для записи официальных документов: грамот великого князя, привилеев, постановлений сеймов и сеймиков и др.

Доступ к актовым книгам открывался за три дня до судебной сессии ― чтобы участвующие в судебном деле могли внести необходимые записи или получить копии.

В зависимости от судов актовые книги подразделялись на гродские (замковые), земские, трибунальские, подкоморские и магистратские.

Законодательные положения о книгах 
Статут 1566 отмечал большое значение актовых книг и указывал о необходимости в каждом повете при земском суде иметь отдельную комнату для их хранения: Уставуем теж, хотечы то мети, и приказуем, абы в кожном таковом повете, где суд земский будет, в замку албо у дворе нашом: судья, подсудок и писар земский поспол з шляхтою выбрали, збудовали и патрыли таковое место, где бы завжды книги земские безпечны от всякое пригоды были захованы». По Статуту 1588 «воеводы и старосты судебные в каждом воеводстве, земле, повете, в замке или во дворе нашем судебном хранилище хорошее и укрепленное уступить им на то обязаны будут. А где бы таких хранилищ не было, тогда на строительство помещения для хранения книг место подходящее в замках и дворах наших указать и выделить и сами же таковые воеводы и старосты судебные, таковое хранилище книг земских надежной охраной на всякое время должны обеспечить.

Указания Статутов не прошли даром: сегодня, например, в библиотеке Вильнюсского университета хранятся 542 актовые книги судов Великого княжества Литовского в 1540—1845 гг., являющиеся ценными источниками по истории восточных славян.

Архивный учёный-исследователь И. Л. Маяковский пишет: «Особенно многострадальной была судьба одной категории документов и вообще письменных ценностей великого княжества Литовского, именно: книг и документов на белорусском и украинском языках. После Брестской унии 1596 г. католическое духовенство, при прямом поощрении со стороны польского правительства и римского папы, стало производить чистку библиотек и архивов церквей и монастырей от белорусских и украинских книг и документов. Из тех библиотек и архивов, куда католическому духовенству проникнуть не удавалось, оно выкрадовало названные книги и документы и скупало их на руках, чтобы изъять из обращения и уничтожить. То же производили и польские магнаты».

Когда земли ВКЛ вошли в Российскую империю, последовал указ 1834 года об изъятии актовых книг по 1799 включительно («О приведении в порядок метрических и актовых книг в Западных губерниях»). Именно по этот год за актами сохранялась юридическая сила, с 1800 уже действовали законы Российской империи.

К 1863 в Виленском архиве из «присутственных мест» Виленской, Ковенской, Минской и Гродненской губерний были собраны 18243 книги. К концу XIX в. в архиве насчитывалось 23326 книг (около 15 млн документов). В Витебском архиве к 1896 находилось 1823 книги (до 300 тысяч актов) из судов Витебской и Могилевской губерний. В отличие от Виленского архива, где собирались документы как центральных, так и местных судов Великого княжества Литовского, в Витебском архиве находились только материалы местных судов восточной части княжества.

Издания материалов из актовых книг 
На основе архивных материалов были выпущены «Акты, издаваемые Комиссией, высочайше утверждённой для разбора древних актов в Вильне» и «Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской, хранящихся в центральном архиве в Витебске» (1871—1890).

В 1927—1930 актовые материалы, касающиеся евреев в ВКЛ, публиковались археографической комиссией Института белорусской культуры (Инбелкульт). Выявлением и сбором материалов по еврейской истории и культуре занимался Еврейский отдел Инбелкульта (1924—1928 гг.; в 1928—1931 гг. Еврейский сектор Белорусской Академии наук). К 1930 сектор имел обширный материал, поступивший из закрытого в 1929 ленинградского музея Еврейского историко-этнографического общества.

Примечания

Литература 
 Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Т. 1-39. ― Вильна, 1865—1915.
 Грыцкевіч А. П. Актавыя кнігі // ЭГБ. Ч. 1. ― Мн., 1993.
 Доўнар Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. — Мн.: Амалфея, 2007. — 400 с.
 Исаевич Я. Д. Гродские и земские акты ― важнейший источник по истории аграрных отношений в Речи Псполитой в ХVІ — ХVІІІ вв. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. ―1961. Рига, 1963.
 Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі рукапісных актавых кірылічных крыніц у Беларусі (ХІІІ-ХУІІІ стст., перыяд Вялікага княства Літоўскага) / Аўт.-склад. А.І. Груша. ― Мн., 2002.
 Русско-еврейский архив: Документы, материалы для истории евреев в России. ― СПб., 1903. Т. 3: Документы к истории польских и литовских евреев (1364—1569).
 Улащик Н. Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. ― М., 1973.
 Жумарь С. В., Карев Д. В., Шумейко М. Ф. Очерки истории архивного дела в Беларуси (XV в.― 1991 г.). — Мн.: БелНИИДАД, 1999. — 292 с.

Ссылки 
 Акты Виленской археографической комиссии
 Илья Маяковский. Архивное дело в Великом княжестве Литовском

Архивы Литвы
Источники по истории Великого княжества Литовского
Источники средневекового права